Calabar pode referir-se a:

Calabar (Nigéria) — cidade da Nigéria
Calabar Municipal — cidade da Nigéria
Domingos Fernandes Calabar — traidor dos portugueses durante a invasão holandesa ao Recife
Calabar: o Elogio da Traição — peça teatral revisionista de Ruy Guerra e do compositor Chico Buarque
Calabar (Salvador) — bairro de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos